Meistriliiga 2004 foi a 14ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o Levadia Tallinn.

Classificação Final

Campeão

Promoção/Rebaixamento playoff

Artilharia 
1. Vjatšeslav Zahovaiko (Flora Tallinn) - 28
2. Ingemar Teever (TVMK Tallinn) - 18
3. Egidijus Juška (TVMK Tallinn) - 16
4. Andrei Antonov (FC Valga) - 13
=. Tarmo Neemelo (TVMK Tallinn) - 13
6. Deniss Malov (TVMK Tallinn) - 12
=. Konstantin Nahk (Levadia Tallinn) - 12
8. Anton Sereda (Merkuur Tartu) - 11
=. Dmitri Ustritski (Tulevik Viljandi) - 11

2004
2004 no futebol
Desporto na Estônia em 2004